Єфремова — жіноча форма російського прізвища Єфремов. Відомі носії:
 Єфремова Антоніна Олександрівна (* 1981) — українська спортсменка-спринтерка, майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики, переможниця Всесвітньої універсіади, чемпіонка Європи, рекордсменка України.
 Єфремова Домна Федосіївна (нар. 1936) — українська килимарниця, заслужена майстриня народної творчості УРСР (1982), лауреат Державної Премії УРСР імені Тараса Шевченка (1986)
 Єфремова Ірина Олексіївна (нар. 1959) — український політик.
 Єфремова Леніна Петрівна (13.01.1924 — 10.01.2013) — радянський і український музикознавець, педагог. Кандидат мистецтвознавства (1962), доцент (1964).
 Єфремова Людмила Олександрівна — українська фольклористка, етномузикологиня, провідний науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Доктор мистецтвознавства (2012).
 Вайгіна-Єфремова Лілія Миколаївна (нар. 1977) — українська біатлоністка чуваського походження, бронзова призерка Олімпіади-2006 у Турині (Італія).

Примітки 

Російські прізвища
жіночі форми прізвищ